East Side School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East Side School (Georgia), NRHP-Nr. 77000444
 East Side School (Kansas), NRHP-Nr. 02000762
 East Side School (Wyoming), NRHP-Nr. 81000610